Duitsland:
Pfarrkirchen (Duitsland), een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Pfarrkirchen bei Bad Hall, een gemeente in het district Steyr-Land in Opper-Oostenrijk
Pfarrkirchen im Mühlkreis, een gemeente in het district Rohrbach in Opper-Oostenrijk